Philippe Lefebvre (n. 1941) – regista e sceneggiatore francese
 Philippe Lefebvre (n. 1949) – organista francese
 Philippe Lefebvre (n. 1968) – attore e sceneggiatore francese